Зёлль () — политическая община в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Куфштайн. . Официальный код — 7 05 26.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр общины — Ханс Айзенман (АНП) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей общины () состоит из 15 мест:
 местный список: 6 мест,
 местный список: 3 места,
 местный блок: 2 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница  

Общины Тироля